

Sigle 
 Sistema monetario europeo – un progetto stabilito nel 1979 dalla gran parte della Comunità Economica Europea
 Small and Medium Enterprises – Piccole e medie imprese (oppure SMEs, Small and Medium Businesses)
 Società Meridionale di Elettricità (SME) – caposettore dell'IRI per le attività agro-alimentari
 Processo SME – riguarda il procedimento per corruzione giudiziaria a carico di Squillante, Verde, Pacifico, Previti e Berlusconi,
 Vicenda SME – riguarda la mancata vendita del comparto agroalimentare dell'IRI ai tempi di Prodi
 Solar Mesosphere Explorer – Satellite NASA lanciato nel 1981 e rientrato in atmosfera nel 1991
 Sony Music Entertainment – etichetta discografica
 Spontaneous Music Ensemble – gruppo di improvvisazione jazz
 Stato Maggiore dell'Esercito – organo supremo dell'Esercito Italiano
 Subject-matter expert – Esperto di una particolare area tematica

Codici 
 SME – codice aeroportuale IATA del Somerset-Pulaski County Airport di Somerset, Kentucky (Stati Uniti d'America)
 SME – codice identificativo del DVOR/DME di Smeralda, radioassistenza per la navigazione aerea
 sme – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua sami settentrionale

Mineralogia 
 Sme – abbreviazione del gruppo della smectite

Note